Еџертон има више значења:
 Еџертон (Вајоминг)
 Еџертон (Висконсин)
 Еџертон (Канзас)
 Еџертон (Минесота)
 Еџертон (Мисури)
 Еџертон (Охајо)